Tthhee Ppaarrttyy est le cinquième single de Justice, ainsi que le cinquième single d'Uffie.  Il a été publié en téléchargement sans la version de l'album, contenant à la place une version Radio Edit remixée et la version live trouvée sur A Cross the Universe (orthographié avec une lettre en plus donnant Tthhee Ppaarrttyy). La chanson contient un sample non crédité de Stay Fly par Three 6 Mafia est en featuring avec Uffie.

Liste des pistes 
 iTunes Single
 Tthhee Ppaarrttyy (Radio Edit)
 Tthhee Ppaarrttyy (Live)

Liens externes  
 MySpace de Justice
 MySpace d'Uffie

Single musical sorti en 2009
Chanson interprétée par Justice
Single publié par Ed Banger Records